

Cinema 
 The Snowman – cortometraggio del 1908 diretto da Wallace McCutcheon
 Il pupazzo di neve (The Snowman) – film del 1982 diretto da Dianne Jackson e Jimmy T. Murakami
 L'uomo di neve (The Snowman) – film del 2017 diretto da Tomas Alfredson

Altro 
 Il pupazzo di neve (The Snowman) – libro illustrato per bambini di Raymond Briggs
 The Snowman – videogioco del 1984

Pagine correlate 

 Snowman